Sixty steht für
Miss Sixty, Modemarke
Sixty Group, Modeunternehmen
 Sixty (Tour), eine Tournee der Rolling Stones aus dem Jahr 2022
Siehe auch:
 Miss Sixty (Film)
Cadillac Sixty Special
Sixty Glorious Years
Sechzig